9-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в столице Венгрии Будапеште с 7 по 19 июня 1955 года. Матчи были проведены на крупнейшем стадионе города «Непштадион» и во дворце спорта Незмети Шпортчарнок. В чемпионате приняли участие 18 национальных сборных, разделённые на предварительном этапе на 4 группы (2 группы — по 5 команд и 2 группы — по 4 команды). После этого 8 лучших команд (по 2 лучших от каждой группы) выявили победителя чемпионата в однокруговом турнире, а остальные, разбившись на две группы, разыграли места с 9-го по 18-е.

Чемпионом впервые в истории стала сборная Венгрии, второе место заняла сборная Чехословакии, бронзовым призёром стала сборная СССР. Разыгрывающий венгерской команды Янош Гремингер был назван самым ценным игроком чемпионата, а лучшим по среднему числу очков за игру с показателем 19,1 стал игрок сборной Чехословакии Мирослав Шкержик.

Турнир стал первым чемпионатом Европы, на котором действовало правило 30 секунд на атаку. Это нововведение оказало значительное влияние на тактику команд: от затяжных, позиционных атак пришлось отказаться в пользу быстрых выпадов с большим количеством бросков.

Стадион

Участники 
Восемнадцать национальных сборных, принимавшие участие в турнире, были разделены на 4 предварительные группы.

Предварительный раунд

Группа A 

7 июня
  —  72:56 (35:28)
  —  69:64 (39:25)

8 июня
  —  80:50 (26:26)
  —  50:97 (16:45)

9 июня
  —  44:140 (31:65)
  —  68:61 (37:35, 58:58) ОТ

10 июня
  —  98:53 (51:25)
  —  55:57 (13:20)

11 июня
  —  69:48 (34:27)
  —  37:40 (20:21)

Группа B 

8 июня
  —  86:63 (38:32)
  —  94:58 (47:24)

9 июня
  —  66:83 (22:37)
  —  75:58 (32:24)

10 июня
  —  88:59 (38:27)
  —  55:66 (25:31)

Группа C 

7 июня
  —  52:72 (31:43)
  —  36:103 (20:59)

8 июня
  —  54:53 (25:22)
  —  63:79 (37:40)

9 июня
  —  73:50 (34:13)
  —  86:52 (45:27)

10 июня
  —  103:31 (52:9)
  —  39:63 (17:33)

11 июня
  —  68:40 (32:15)
  —  87:49 (41:24)

Группа D 

8 июня
  —  107:33 (55:13)
  —  65:113 (27:51)

9 июня
  —  97:54 (41:24)
  —  100:28 (48:10)

10 июня
  —  36:52 (17:21)
  —  73:68 (42:27)

Классификационный раунд

Группа 1 

Примечание: Результаты личных встреч на предварительном этапе в классификационных группах не учитывались.

12 июня
  —  67:50 (33:22)
  —  55:49 (27:31)

13 июня
  —  53:65 (26:27)
  —  65:41 (26:17)

14 июня
  —  60:94 (26:50)
  —  35:34 (21:16)

16 июня
  —  59:53 (28:21)
  —  46:42 (25:16)

17 июня
  —  48:51 (21:26)
  —  65:41 (35:24)

Группа 2 

Примечание: Результаты личных встреч на предварительном этапе в классификационных группах не учитывались.

12 июня
  —  72:59 (37:22)
  —  41:51 (17:31)

13 июня
  —  84:36 (31:20)
  —  82:33 (37:11)

14 июня
  —  46:31 (22:20)
  —  50:38 (22:23)

16 июня
  —  46:87 (26:45)
  —  30:84 (17:49)

17 июня
  —  59:65 (34:30)
  —  26:96 (11:43)

За 17-18 места 
18 июня
  —  51:49 (23:30)

За 13-16 места 
18 июня
  —  55:80 (23:40)
  —  54:43 (26:31)

За 15-16 места 
19 июня
  —  56:52 (29:30)

За 13-14 места 
19 июня
 —  52:47 (23:19)

За 9-12 места 
18 июня
  —  103:55 (43:24) 
  —  55:54 (29:27)

За 11-12 места 
19 июня
  —  77:54 (34:24)

За 9-10 места 
19 июня
  —  48:65 (25:24)

Финальный раунд 

Примечание: Результаты личных встреч на предварительном этапе в классификационных группах не учитывались.

12 июня
  —  56:69 (32:34)
  —  84:66 (46:29)
  —  65:75 (34:42)
  —  48:54 (26:30)

13 июня
  —  49:52 (32:26)
  —  70:73 (29:29, 64:64) ОТ
  —  82:62 (45:26)
  —  98:66 (52:35)

14 июня
  —  73:46 (40:28)
  —  65:81 (26:37)
  —  72:68 (31:30)
  —  52:75 (24:45)

16 июня
  —  93:68 (41:30)
  —  81:74 (42:36)
  —  69:59 (34:24)
  —  67:59 (29:27)

17 июня
  —  62:57 (37:25)
  —  34:48 (11:23)
  —  48:96 (20:36)
  —  84:66 (48:37)

18 июня
  —  67:59 (31:29)
  —  91:69 (48:36)
  —  68:82 (30:39)
  —  72:76 (32:35)

19 июня
  —  66:69 (33:29)
  —  101:76 (60:36)
  —  67:73 (36:34)
  —  71:60 (46:38)

Итоговая таблица

Составы команд-призёров 
  Сборная Венгрии: 3. Ласло Банхедьи, 4. Тибор Цинкан, 5. Тибор Мезёфи, 6. Ласло Ходи, 7. Петер Папп, 8. Янош Гремингер, 9. Тибор Жирош, 10. Паль Богар, 11. Янош Шимон, 12. Янош Бенце, 13. Тибор Челько, 14. Ласло Тот, 15. Янош Даллош, 16. Янош Ходи; тренер — Янош Падер

  Сборная Чехословакии: 3. Эвжен Хорняк, 4. Ярослав Тетива, 5. Мирослав Шкержик, 6. Зденек Бобровски, 7. Ян Козак, 8. Иржи Матоушек, 9. Иржи Баумрук, 10. Зденек Рылих, 11. Иван Мразек, 12. Милан Меркл, 13. Душан Лукашик, 14. Любомир Коларж, 15. Ярослав Шип, 16. Радослав Сис; тренер — Йозеф Фляйшлингер

  Сборная СССР: 3. Виктор Власов, 4. Лев Решетников, 5. Гунар Силиньш, 6. Станисловас Стонкус, 7. Казис Петкявичюс, 8. Аркадий Бочкарёв, 9. Анатолий Конев, 10. Отар Коркия, 11. Альгирдас Лауритенас, 12. Юрий Озеров, 13. Александр Моисеев, 14. Март Лага, 15. Владимир Торбан, 16. Михаил Семёнов; тренер — Константин Травин

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1955 года

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы-1955 на сайте архива ФИБА 
 Чемпионат Европы-1955 на сайте ФИБА-Европы 
 Чемпионат Европы-1955 на сайте Eurobasket

 
1955 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1955 году
Июнь 1955 года
Спорт в Венгрии в 1955 году
Международные соревнования по баскетболу в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии